В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Indoors 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Марія Хосе Мартінес Санчес і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул, у фіналі перемігши пару Йоаннетта Крюгер і Марта Марреро 7-65-, 6-2

Сіяні пари 

 Оса Свенссон /  Каріна Габшудова (чвертьфінал)
 Марія Хосе Мартінес Санчес /  Анабель Медіна Гаррігес (чемпіонки)

 Даніела Гантухова /  Магі Серна (півфінал)
 Б'янка Ламаде /  Патті Шнідер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Indoors